Кратер Лавуазье () — большой древний ударный кратер на западном побережье Океана Бурь на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь французского естествоиспытателя, основателя современной химии Антуана Лорана Лавуазье (1743—1794) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Нернст на западе; кратер Бунзен на северо-западе; кратер Фон Браун на северо-востоке; кратер Улугбек на юге и кратер Астон на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 71,0 км, глубина 770 м.

Кратер Лавуазье имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен, юго-восточная часть вала перекрыта сателлитным кратером Лавуазье F (см. ниже), к юго-западной части вала примыкает сателлитный кратер Лавуазье W. Высота вала над окружающей местностью достигает 1290 м, объём кратера составляет приблизительно 4350 км³.

Характерной особенностью кратера является обилие борозд, особенно в восточной части кратера. Механизм образования этих борозд связан с подъёмом магмы под дном чаши кратера приводящим к разрывам дна кратера, появлению складок, пирокластических отложений и других проявлений вулканической активности. Кроме упомянутого, немного севернее центра чаши находится концентрический кратер.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Лавуазье D в 1994 г. переименован Международным астрономическим союзом в кратер Фон Браун.
 Высота центрального пика сателлитного кратера Лавуазье A до 700 м.
 Высота центральных пиков сателлитного кратера Лавуазье E  300 м и 700м.
 Образование сателлитного кратера Лавуазье E относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Wreath of Rilles.
Sheet 8. 
Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны